Das Betfair World Matchplay 2012 war ein Major-Turnier im Dartsport und wurde von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es wurde vom 21. bis zum 29. Juli 2012 im Winter Gardens in Blackpool ausgetragen.

Der Titelverteidiger Phil Taylor gewann das Turnier durch einen Finalsieg über seinen Landsmann James Wade bereits zum 13. Mal.

Im deutschen Fernsehen übertrug Sport1 das World Matchplay 2012 live. Der Pay-TV-Sender Sport1+ zeigte die Spieltage live und vollständig.

Preisgelder 
Die Gesamtsumme des ausgeschütteten Preisgeldes betrug £ 400.000.

Qualifikation 
Für das World Matchplay 2012 waren folgende Spieler qualifiziert:

 Die 16 erstplatzierten Spieler der Order of Merit (gesetzt)
 Die 16 erstplatzierten Spieler der PDC Pro Tour Order of Merit, die nicht bereits über die Order of Merit teilnahmeberechtigt waren (ungesetzt)

Teilnehmer 
Top 16 der Order of Merit
 Phil Taylor
 Adrian Lewis
 James Wade
 Gary Anderson
 Wes Newton
 Simon Whitlock
 Raymond van Barneveld
 Andy Hamilton
 Mark Webster
 Terry Jenkins
 Kevin Painter
 Justin Pipe
 Dave Chisnall
 Mark Walsh
 Paul Nicholson
 Vincent van der Voort

Top 16 der Pro Tour Order of Merit
 Kim Huybrechts
 Michael van Gerwen
 Ronnie Baxter
 Colin Lloyd
 Andy Smith
 Ian White
 Brendan Dolan
 Michael Smith
 Richie Burnett
 Mervyn King
 Robert Thornton
 Colin Osborne
 James Hubbard
 Dean Winstanley
 Steve Beaton
 Joe Cullen

Turnierplan 

1Die Spiele mussten mit mindestens zwei Legs Differenz gewonnen werden. Ist dies nach Erreichen der für den Sieg erforderlichen Anzahl der Legs nicht der Fall, wurde so lange weitergespielt, bis einer der Spieler zwei Legs mehr als sein Gegner gewonnen hat

2Wes Newton warf seinen ersten 9-Darter in einer Live-Übertragung.

3Michael van Gerwen warf seinen zweiten 9-Darter in einer Live-Übertragung.

Finale

Weblinks 
 Homepage der PDC zum World Matchplay
 Ergebnisse auf dartsdatabase.co.uk

2012
Dartveranstaltung 2012
Dartwettbewerb in Blackpool